Estación Alberti puede referirse a:

Alberti, estación de la Línea A del Subte de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera;
Manuel Alberti, estación del Ferrocarril Belgrano Norte, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires;
Andrés Vaccarezza, estación del Ferrocarril Sarmiento, en la ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires; antes llamada Alberti.